Château-Chinon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Château-Chinon (Ville), kommun i departementet Nièvre, 
 Château-Chinon (Campagne), kommun i departementet Nièvre,